Sibal ist der Familienname folgender Personen:

 Abner W. Sibal (1921–2000), US-amerikanischer Politiker
 Kapil Sibal (* 1948), indischer Politiker

Sibal bezeichnet ferner:
 Die Automarke Sibal des ehemaligen südkoreanischen Automobilherstellers Gukje Motors Company